Кантон () в Коста-Рике является административной единицей второго уровня. Семь провинций () Коста-Рики разделены на 81 кантон, которые в свою очередь делятся на округа ().

Каждый кантон управляется локальным муниципалитетом (), главой которого является мэр (), избираемый на выборах () жителями кантона.

Примечания